Алои́зие Сте́пинац (; 8 мая 1898, Брезарич, Королевство Хорватия и Славония, Австро-Венгрия — 10 февраля 1960, Крашич, Югославия) — хорватский кардинал. Титулярный архиепископ Никопсиса и коадъютор Загреба 28 мая 1934 по 7 декабря 1937. Архиепископ Загреба с 7 декабря 1937 по 10 февраля 1960, военный викарий вооружённых сил Независимого государства Хорватия. Кардинал-священник с 12 января 1953.

После прихода к власти усташского правительства Независимого государства Хорватия активно поддерживал его и лично благословлял Анте Павелича, Славко Кватерника и других военных преступников. Поддерживал благоприятный имидж НГХ в Ватикане. Выступил с осуждением действий пришедшего в 1945 году к власти коммунистического режима Иосипа Тито; в октябре 1946 года был приговорён к 16-и годам заключения по обвинению в государственной измене и военных преступлениях.

В 1998 году причислен Римско-католической церковью к лику блаженных.

Биография 
Родился в 1898 году в селе Брезарич (близ Крашича), в 40 километрах от Загреба, в большой семье (кроме него было ещё 7 детей). После окончания гимназии в Загребе в 1916 году хотел поступить в семинарию, однако был призван в австрийскую армию и отправлен на итальянский фронт, где вскоре попал в плен. В начале 20-х годов вернулся в Хорватию, включённую после первой мировой войны в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее Королевства Югославия, и поступил на факультет теологии Загребского университета. В 1926—1931 годах продолжал обучение в Риме, после чего получил докторскую степень по философии и теологии и принял духовный сан.

Несколько лет работал в Загребе помощником загребского архиепископа Антуна Бауэра. В 1934 году Степинац стал епископом, а в 1937 году, после смерти Бауэра, стал загребским архиепископом.

Будучи викарием Королевской Югославской армии, еще до ее капитуляции и оккупации немцами Югославии, нарушил присягу и принял должность викария усташской армии. По мнению югославского историка М.Булаича, Степинац не только признал насильственный раздел югославского государства, но и активно, всеми силами поддерживал создание и легитимацию Независимого Государства Хорватии. Уже 26 июля 1941 года, на открытии Первой епископской конференции в Загребе, как «законный представитель Церкви Божией в НГХ» приветствовал главу новосозданного усташского государства, Анте Павелича, в качестве «государственного Вождя с обещанием нашего искреннего и лояльного сотрудничества на благо нашей Родины». Вдохновил на заверения в верноподданности и остальных хорватских епископов: Акшамовича, Бонефатича, Сребрнича, Бурича, Мишича и Шарича. Совместно с другими прелатами и священниками стал членом Сабора (парламента) НГХ. Степинац считается главным виновником насильного перекрещивания православных сербов в католицизм. 18 мая 1943 г. Степинац докладывал папе Пию XII: «240 000 сербов переведены в католицизм, из которых чуть менее 100 000 — за один только 1941 год». По мнению Степинаца, 

В результате судебного процесса 10 октября 1946 года Степинац был приговорён к 16 годам тюрьмы. Многие как в Хорватии, так и за пределами страны, считали этот приговор местью режима Тито за критику. Югославский коммунист Милован Джилас говорил: 

В таком же духе «всепрощения» проходил и процесс над Степинацем: несмотря на строгость приговора, он отсидел в тюрьме всего 5 лет, после чего был выпущен на поселение в родное село.

В 1953 году Папа Римский Пий XII возвёл Степинаца в звание кардинала, однако находящийся на поселении кардинал так и не смог лично участвовать в церемонии. 10 февраля 1960 года Степинац скончался от болезней, полученных им в тюрьме.

Деятельность в НГХ и её оценки 

После вторжения в апреле 1941 года войск Германии и Италии в Хорватию, было образовано прогерманское Независимое государство Хорватия под фактическим управлением усташей. Степинац приветствовал усташей и восстановление хорватской независимости: как и многие хорваты, он видел в усташах силу, способную восстановить независимость страны и освободить её от подчинения сербам. За несколько недель до начала войны он сделал в личном дневнике запись: 
28 апреля 1941 года, через 11 дней после капитуляции Югославии, он издал пастырскую энциклику, которая обязывала католиков страны поддерживать усташей и созданное ими независимое хорватское государство.

Позднее Степинац произносил в загребском соборе проповеди, направленные, по мнению апологетов Степинаца, против принципов усташского режима. В проповеди от 14 марта 1943 г. он говорил: 

При этом Степинац продолжил публично восхвалять НГХ и его главу поглавника Анте Павелича. Обращаясь к нему на открытии хорватского парламента 23 февраля 1942 г., он говорил: 

Степинац также на всем протяжении существования НГХ старался создать в Ватикане максимально благоприятное впечатление об усташских порядках, таким образом нейтрализуя усилия тех представителей католической церкви, которые пытались добиться осуждения усташского террора римским папой. Так, в мае 1943 года Степинац писал в докладе секретарю Ватиканского государства 

Никола Русинович, посол НГХ в Ватикане, так характеризовал усилия архиепископа по обелению усташских порядков в глазах римского папы: Степинац

Степинац (вместе с 10 другими представителями католической церкви) получил в 1942 году место в хорватском парламенте, а 21 марта 1944 года принял из рук Павелича важную государственную награду «Velered».

За время правления он спас от смерти большое число евреев, укрыв их в церковных владениях, участие Степинаца в спасении евреев подтверждается также материалами израильского Института Катастрофы и героизма Яд ва-Шем. Историк Мартин Гилберт писал, что Степинац приветствовал хорватскую независимость, которая обернулась зверствами против сербов, но сам спасал евреев.

С ведома Степинаца католическая благотворительная организация «Каритас» спасла более 7000 сербских сирот.

Марк Ривели утверждает: 

Степинац оправдывал практику насильственного крещения и перевода в католицизм, что позднее ему ставилось в вину. По мнению его стороннков, это делалось для спасения жизней:

Когда итальянские оккупационные власти прекратили на территории Герцеговины усташский террор против православного населения, это вызвало протест Степинаца. В ответ на жалобу епископа Мостара 
Архиепископ Степинац направил письмо итальянскому консулу в Загребе, где выразил возмущение фактом прекращения преследования православных

Послевоенная деятельность и суд 
После окончания второй мировой войны к власти в Югославии пришли коммунисты, начавшие политику преследования Церкви. Степинац резко критиковал гонения, 23 сентября 1945 года он подписал письмо католических епископов Югославии, где выражался протест коммунистическому правительству Тито против закрытия церквей и преследования духовенства. 18 сентября 1946 года он был арестован. В вину ему вменялось следующее:

 коллаборационизм и сотрудничество с усташами с апреля 1941 по апрель 1945;
 организация обращений в католицизм православных сербов на территории НГХ;
 ответственность за этнорелигиозный геноцид, так как он был апостольским викарием усташских вооруженных сил;
 отсутствие с его стороны санкций к тем священникам, которые участвовали в массовых убийствах;
 политическая деятельность и сокрытие архива МИДа НГХ в архиепископстве Загреба;
 поддержка подрывной деятельности «крижаров» и усташей Лисака и Гулина, которые занимались подпольной организацией восстания хорватского национализма.

По мнению обвинителей Степинаца, на судебном процессе было выявлено стремление Степинаца сохранить НГХ и переговоры о том, чтобы он возглавил его вместо Павелича. Также было установлено, что на протяжении 1945—1946 гг. он тесно контактировал с оставшимися в стране усташами и оказывал им помощь. 5 лет он провёл в тюрьме Лепоглава, затем был переведён под домашний арест в родное село.

Хорватское католическое лобби считает Степинаца мучеником, пострадавшим от рук коммунистического режима. Однако судивший его Верховный суд Хорватии не являлся партийным и коммунистическим, и не только коммунисты были прокурорами и свидетелями. Судебный процесс проходил в Загребе, что, вместе с фигурой председателя судебной коллегии хорвата Жарко Вимпулшека, как и руководителя страны — хорвата И. Б. Тито, не дает возможности говорить о какой-то «сербскости» суда. Судебная процедура велась не в связи с «идеологическими заблуждениями», а за совершенные преступления «противонародной деятельности», основным из которых ему в вину вменялось сотрудничество с оккупантами и фашистским режимом.

Обвинители Степинаца настаивают, что своей поддержкой усташского режима он способствовал своим авторитетом его утверждению у власти и проведению политики геноцида сербов. Так, историк Марк Ривели утверждает :  Также в вину Степинацу ставят практику насильственного перевода сербов в католицизм во время террора, которую архиепископ поддерживал.

В 1998 году кардинал Алоизие Степинац был беатифицирован папой Иоанном Павлом II во время визита в Хорватию. Беатификация Степинаца вызвала протест со стороны многих сербских организаций.

См. также 
 Усташи
 Павелич, Анте

Примечания

Литература

Апологетика 
 М. Сэйвор. А. Степинац. Слуга Бога и хорватского народа
 Ш. Корич. Кардинал А. Степинац. Основные факты о его личности и работах
 С. В. Бернадский. Незабытый и незабвенный архиепископ

Критика 
 Архиепископа Степинаца обвиняют в том, что он «благословлял убийства сербов»
 А. Манхэттен. Папа, Степинац и Павелич пытаются спасти Хорватию
 Б. Станоевич. Усташский министр смерти: анатомия преступления Андрия Артуковича

Ссылки 
 Информация

Кардиналы Югославии
Кардиналы Хорватии
Кардиналы Пия XII
Католические блаженные
Архиепископы Хорватии
Геноцид сербов (1941—1945)
Спасение евреев в период Холокоста
Военнопленные Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Депутаты Хорватского сабора
Великие приоры ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского